Башки́рская — многозначный термин.

 Башкирская лошадь — порода лошадей
 Башкирская пчела — башкирская популяция среднерусской породы пчёл, занесённых в Красную книгу

Топоним

Башкортостан 

 Башкирская Ургинка — деревня Новопетровского сельсовета Зианчуринского района
 Башкирская Чумаза — деревня Абзановского сельсовета Зианчуринского района

Культура 

 «Башкирская свадьба» — драма, написана в 1926 М. А. Бурангуловым

Сорта агрокультур 

 «Башкирская короткостебельная» — сорт озимой тритикале
 «Башкирская красностебельная» — сорт гречихи
 «Башкирская летняя» — сорт груши
 «Башкирская осенняя» — сорт груши
 «Башкирская 1» — сорт тритикале
 «Башкирская 9» — сорт мягкой яровой пшеницы
 «Башкирская 10» — сорт озимой пшеницы
 «Башкирская 24» — сорт мягкой яровой пшеницы
 «Башкирская 27» — сорт твёрдой яровой пшеницы
 «Башкирская 245» — сорт тыквы

Организации и учреждения 

 «Башкирская» — машинно-технологическая станция
 «Башкирская» — птицефабрика

См. также